Соревнования по метанию диска у женщин на Чемпионате мира по лёгкой атлетике 2013 года в Москве прошли 10 и 11 августа.

23-летняя хорватка Сандра Перкович впервые стала чемпионкой мира. На её счету к этому моменту уже были два золота чемпионатов Европы (2010 и 2012), а также олимпийское золото Лондона-2012.

34-летняя француженка Мелина Робер-Мишон впервые в карьере выиграла медаль чемпионата мира, установив при этом национальный рекорд (66,28 м).

30-летняя кубинка Ярелис Барриос выиграла медаль на 4-м чемпионате мира подряд (2007, 2009, 2011 и 2013).

41-летняя румынка Николета Грасу приняла участие в своём девятом чемпионате мира. Её дебют состоялся 20 лет назад в Штутгарте.

Медалисты

Рекорды 

На момент начала Чемпионата действительными являются следующие рекорды:

Результаты

Квалификация 
Квалификация: 63,00 метра (Q) или 12 лучших (q)

Финал 
Финал прошёл 11 августа.

Примечания

Ссылки 
 Результаты квалификации
 Результаты финала

Метание диска
2013